Payr ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Payr (1880–1937), österreichischer Architekt
 Bernhard Payr (1903–unsicher: 1945), Direktor der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums
 Erwin Payr (1871–1946), deutscher Chirurg österreichischer Herkunft
 Fabian Payr (* 1962), deutscher Musiker, Komponist und Musikkursveranstalter
 Heinrich Payr (* 1951), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Julian Payr (* 2000), österreichischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Payr zum Thurn
 Payer